Слинко — фамилия. Известные носители:
 Слинко, Андрей Петрович (1845—1919) — киевский купец и домовладелец.
 Слинко, Виктор Викторович (род. 1972) — белорусский поэт.